Anakamacops (betekent 'vergelijkbaar met Kamacops' in het Grieks) is een geslacht van uitgestorven dissorofoïde temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') uit het vroege Midden-Perm van China. Het is bekend van de rechterkant van een snuit die in 1999 werd beschreven uit de Dashankou-vindplaats van de Xidagou-formatie, die zich in de stad Yumen bevindt. De typesoort kreeg de naam Anakamacops petrolicus omdat Yumen een olieproducerende stad (benzine) is. Meer substantieel materiaal, waaronder een gedeeltelijke schedel en gedeeltelijke onderkaken, werd beschreven door Liu (2018).

Beschrijving 
Anakamacops lijkt het meest op Kamacops en deelt kenmerken zoals een choana die ver verwijderd is van de interpterygoïde holtes en uitgebreide exostose die het schedeldak siert. Beide zijn grote taxa; het meest complete exemplaar van Anakamacops is zesentwintig centimeter lang, ondanks dat het grootste deel van de snuit ontbreekt. Een aantal potentieel unieke kenmerken werden gesuggereerd op basis van het aanvullende materiaal beschreven door Liu (2018), zoals een relatief tandeloos (ontbrekende tanden) ploegschaarbeen en een gepaarde (in plaats van een enkele, ongepaarde) kam op het achterhoofd.

Fylogenie 

Uitgestorven amfibieën